|

Het WTA-tennistoernooi van Washington (officieel Citi Open) van 2018 vond plaats van maandag 30 juli tot en met zondag 5 augustus 2018 in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Washington 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster was de Russin Jekaterina Makarova – ze verloor meteen in de eerste ronde van de Roemeense Ana Bogdan.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki moest voor aanvang van haar openingspartij alsnog forfait geven wegens een beenblessure.

De ongeplaatste Russin Svetlana Koeznetsova won het toernooi. Ze wist het toernooi voor de tweede keer in haar carrière te winnen. In de finale versloeg ze de als zevende geplaatste Kroatische Donna Vekić. Het was haar 18e WTA-titel, de eerste van 2018. 

De Belgische Ysaline Bonaventure werd door het forfait van Wozniacki als lucky loser opgevist – ze wist de tweede ronde te bereiken.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Shuko Aoyama en Renata Voráčová waren als tweede geplaatst – zij wisten de tweede ronde te bereiken

Het eerste reekshoofd, Chan Hao-ching en Yang Zhaoxuan, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Ysaline Bonaventure en Fanny Stollár.

Het als derde geplaatste duo Han Xinyun en Darija Jurak won het toernooi. In de op zaterdag 4 augustus gespeelde finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Alexa Guarachi en Erin Routliffe in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Chinese Xinhun had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Kroatische Jurak vier.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek werd samen met de Britse Katie Swan als alternate aan de hoofdtabel toegevoegd – zij strandden wel meteen in de eerste ronde.

De Belgische Ysaline Bonaventure bereikte aan de zijde van de Hongaarse Fanny Stollár de halve finales – daarin verloren ze van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Washington 2018
Washington